De Aspinothoracidi zijn een clade van uitgestorven placodermen, gepantserde vissen die het meest divers waren tijdens het Devoon. Het gigantische toproofdier Dinichthys is het bekendste lid van deze groep. Van veel andere geslachten, zoals de beruchte Dunkleosteus, werd eerder gedacht dat ze naaste verwanten waren van Dinichthys en werden ze gegroepeerd in de familie Dinichthyidae, hoewel recentere studies die familie hebben beperkt tot alleen de typesoort.

Fylogenie 
Eubrachythoraci is verdeeld in de clades Coccosteomorphi en Pachyosteomorphi, waarvan de laatste verder kan worden onderverdeeld in Aspinothoracidi en Dunkleosteoidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi